L'édition 1998 du tournoi de tennis de Toulouse se déroule du  au  sur dur en intérieur et fait partie de la catégorie International Series. Jan Siemerink remporte l'épreuve en simple et Olivier Delaitre et Fabrice Santoro celle en double.

Faits marquants 
Jan Siemerink bat Greg Rusedski en finale et remporte son  et dernier titre en simple. Olivier Delaitre et Fabrice Santoro remportent quant à eux leurs  et  titre en double, leur second ensemble après Stuttgart en juillet.

Roger Federer, alors âgé de seulement 17 ans, remporte ses deux premiers matchs sur le circuit ATP. Issu des qualifications et classé  mondial, il bat Guillaume Raoux, , puis Richard Fromberg  mondial. Il s'incline en quart de finale contre le futur vainqueur Jan Siemerink.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Toulouse
 Saison 1998 de l'ATP

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 1998
Toulouse
Sport en France en 1998
Tennis en septembre 1998